Die Abkürzung RDJ oder RdJ steht für:
 Richard David James alias Aphex Twin (* 1971), irischer Musiker, DJ und Labelinhaber
 Robert Downey Jr. (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Rio de Janeiro, Stadt in Brasilien
 Ruderclub des Johanneums, Sportclub der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg
 Rat der deutschsprachigen Jugend in Ostbelgien

RDJ